Таноре — топоним.

 Таноре — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Таноре — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Раджшахи.